Georg Simmel, (1858), Duits filosoof en socioloog
 Johannes Mario Simmel (1924), Oostenrijks auteur

Zie ook 
 Schimmel (doorverwijspagina)